Джин Рейберн (1917—1999) — американський телеведучий.
 Сем Рейберн (1882—1961) — багаторічний спікер Палати представників США. Понад 48 років був членом Палати представників США, представляючи 4-ий парламентський округ штату Техас. Понад 17 років очолював Палату представників, займаючи посаду спікера (із двома перервами).

Рейберн — невключена територія, Маршалл (округ, Алабама).
 Рейберн Тауншип — селище в окрузі Армстронг штату Пенсильванія.
 Сем-Рейберн — переписна місцевість в окрузі Джеспер штату Техас.